Macchi C.202 Folgore Ма́кки C.202 Фо́льгоре (итал. Macchi C.202 Folgore, «Молния») — одноместный итальянский истребитель времён Второй мировой войны.
 Breda Folgore — безоткатное орудие.
 Фольгоре/Фальчано Полное название Società Sportiva Folgore/ Falciano Олимпийский стадион.
 Эскадренные миноносцы типа «Фольгоре»
 Парашютно-десантная бригада «Фольгоре» — итальянские ВДВ.